Куба состоит из 15 провинций и одной специальной муниципии Исла-де-ла-Хувентуд. Провинции, в свою очередь, делятся на 169 .

История 

Исторически, территория страны делилась на шесть провинций — Пинар-дель-Рио, Гавана, Матансас, Санта-Клара, Камагуэй и Орьенте. В 1940 году провинция Санта-Клара была переименована в Лас-Вильяс.

В 1976 году были внесены изменения в административно-территориальное деление страны: вместо 6 провинций, 58 районов и 407 муниципалитетов территория страны была разделена на 14 провинций и 167 муниципалитетов. При этом, провинция Орьенте была разделена на пять новых провинций:
 Лас-Тунас;
 Гранма;
 Ольгин;
 Сантьяго-де-Куба;
 Гуантанамо.

Провинция Санта-Клара в 1976 году была разделена на три:
 Вилья-Клара;
 Сьенфуэгос;
 Санкти-Спиритус.

Также провинция Камагуэй была разделена на Сьего-де-Авила и собственно Камагуэй.

В августе 2010 года было принято решение о создании с 1 января 2011 года двух новых провинций путём разделения провинции Гавана на две части:
 Артемиса;
 Маябеке.
При этом к провинции Артемиса отошли также три муниципалитета на востоке провинции Пинар-дель-Рио: Сан-Кристобаль, Баия-Онда, Канделария.

Примечания